

Toponyme
 Velotte, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Amblans-et-Velotte
 Velotte, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Montjustin-et-Velotte
 Velotte, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à Tatignécourt
 Velotte, quartier de la ville de Besançon